Финал Кубка России по футболу 2020 состоялся 25 июля 2020 года на стадионе Екатеринбург Арена. В матче петербургский «Зенит» минимально обыграл подмосковные «Химки» благодаря поставленному в конце второго тайма пенальти, выиграв кубок четвёртый раз в истории и сделав «золотой дубль» в сезоне.

Путь к финалу 

Из-за пандемии коронавируса первенство ФНЛ было остановлено, впоследствии руководство РФС приняло решение досрочно завершить сезон. Для «Химок» кубковый полуфинал против «Урала» стал первой игрой с марта, тем не менее, подмосковная команда сенсационно выиграла. «Зенит» же доигрывал чемпионат в уплотнённом графике, взяв золото за четыре тура до окончания сезона.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 
 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2020 году
Матчи ФК «Химки»
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные соревнования в Екатеринбурге
События 25 июля
Июль 2020 года